Barkhausen può riferirsi a:
 Heinrich Barkhausen (1881-1956) – fisico tedesco
 Effetto Barkhausen – fenomeno fisico
 Criterio di Barkhausen – condizione matematica utilizzata nello studio dei circuiti elettronici lineari, quando sono usati come oscillatori
 Barkhausen – ex-comune tedesco, ora parte della città di Porta Westfalica (in Renania Settentrionale-Vestfalia)